Per stazione di Sassuolo si possono intendere due stazioni ferroviarie, entrambe gestite da Ferrovie Emilia Romagna:
 la stazione di Sassuolo delle ferrovie modenesi (oggi denominata "Sassuolo Terminal")
 la stazione di Sassuolo delle ferrovie reggiane (oggi denominata "Sassuolo Radici")